Никритин:

 Никритина, Анна Борисовна (1900—1982) — советская актриса театра и кино, сестра С. Б. Никритина.
 Никритин, Соломон Борисович (1898—1965) — советский художник и теоретик искусства.